Кра́сный Лима́н — село в Панинском районе Воронежской области.

Административный центр Краснолиманского сельского поселения.

География 
Село находится по берегам реки Тамлык.

История 
Село Красный Лиман получило название в связи с переименованием Указом Президиума Верховного Совета РСФСР (ист. "Коммуна", Воронеж, №274 (2732) от 29 ноября 1938 года). Ранее именовалось село «Хреновские выселки» или «Тамлык». 

Основание села относится к середине XVIII века, когда по берегам реки возникло несколько хуторов — выселков из более старых сёл Воронежского уезда.
В середине XIX века хутора сливаются и получают общее название «Хреновские выселки» или «Тамлык». В 1859 г. здесь проживал 81 человек.

 В 1892 г. в селе была возведена каменная Покровская церковь, построенная в стиле неоклассицизма, в настоящее время охраняемая как памятник архитектуры.
 В 1900 г. в селе проживали 4445 человек, было 523 двора, общественное здание, школа, 11 ветряных мельниц, 9 рушек, 8 кирпичных заводов, кузницы, чайная лавка, трактир.

В начале XX века при селе действовало 5 конных заводов по разведению битюгской породы лошадей.

В 1938 − 1957 годах село являлось районным центром Лимановского района.

До 2014 года называлось Красный Лиман 1-й.

Население

Транспорт 
В с. Красный Лиман можно доехать с Левобережного автовокзала Воронежа.

Виды Красного Лимана

Литература

Примечания

Ссылки 
 Красный Лиман 1-й (село)

Населённые пункты Панинского района